A Coupe de Calédonie vagy Új-kaledóniai kupa a legrangosabb nemzeti labdarúgókupa Új-Kaledónián, amelyet először 1954-ben rendeztek meg. A legsikeresebb klub az AS Magenta, amely eddig 10 alkalommal nyerte meg a trófeát.

Eddigi győztesek 

Forrás: rsssf.com (frissítve: 2016.10.27.)

Dicsőség tábla 

Forrás: rsssf.com (frissítve: 2016.10.27.)

Jegyzetek 

Nemzeti labdarúgókupák
Új-Kaledónia labdarúgása